Dennis může být:

 Dennis – rodné jméno

příjmení
 Emmanuel Bonaventure Dennis (* 1997) – nigerijský profesionální fotbalista
 Felix Dennis (1947–2014) – anglický mediální podnikatel, básník, bavič a filantrop
 Rohan Dennis (* 1990) – australský silniční a dráhový cyklista 
 Ron Dennis (* 1947) – britský podnikatel